Rekrutierung, auch englisch Recruitment, steht für
 das Anwerben von Menschen
 beim Militär, siehe Rekrutierung. Zur Rekrutierung im Schweizer Sprachgebrauch siehe Musterung#Rekrutierung.
 als Studienobjekte, siehe Rekrutierung (Sozialforschung).
 in der Personalwirtschaft (Recruiting), siehe Personalbeschaffung.
 In der Medizin bezeichnet Rekrutierung
 den verminderten Lautheitsausgleich bei Schädigung der äußeren Haarzellen des Innenohrs, siehe Recruitment.
 die Ansteuerung weiterer motorischer Einheiten zur Steigerung der Muskelkraft.
 die Wiedereröffnung kollabierter Lungenanteile etwa durch CPAP-Beatmung.
 im Elektroenzephalogramm das Auftreten rhythmischer Wellen mit zunehmender Amplitude.